Picó ist der Familienname folgender Personen:

 Elba Picó (1942–2013), argentinische Sängerin 
 Mercè Picó-Kirchmayr (* 1942), spanisch-österreichische Malerin und Kunstpädagogin
 Ramon Picó i Campamar (1848–1916), mallorquinischer Dichter und Schriftsteller
 Tomás Picó (1940–2013), spanischer Schauspieler